.ni - o código ISO 3166-1 da Nicarágua
Ni
 Ni ou nu (por vezes niú), a 13.ª letra do alfabeto grego
 símbolo químico do níquel
 Ni é uma das expressões mais famosas do filme cômico Monty Python and the Holy Grail. A certa altura, o rei Artur encontra um grupo de cavaleiros que se define assim: "We are the knights who say Ni!" ("Somos os cavaleiros que dizem Ni!")

Desambiguações de siglas